Велико село има више значења:

 Велико село (Велико село, Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Велико село (Лупени), насеље у округу Харгита у Румунији
 Велико село (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Велико село (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији
 Велико село (Круча), насеље у округу Сучава у Румунији
 Велико село (Велико село, Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Велико село (Харгита), општина у округу Харгита у Румунији
 Општина Велико село (Сату Маре), општина у округу Сату Маре у Румунији
 Општина Велико село (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији